Miejscowości w USA:
 Maxton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
Gminy w USA:
 Maxton (ang. Maxton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
W Wielkiej Brytanii:
 Maxton – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)